Otisco :

 Otisco (New York), ville du comté d'Onondaga dans l'état de New York
 Otisco (Indiana), ville en Indiana
 Otisco Township (Michigan)
 
 Lac Otisco, lac dans le  comté d'Onondaga, état de New York